Länstidningen har flera betydelser

Länstidningen Södertälje – en centerpartistisk dagstidning som ges ut i Södertälje
Länstidningen Östergötland – en dagstidning, som startades den 1 januari 1948
Länstidningen Östersund – en morgontidning som ges ut i Östersund sedan 18 juli 1924
Länstidningen - 1946-1948 namn på Tidning för Falu Län och Stad

Se även
Länsposten